Robilant, denominazione di Robilante
 Andrea Di Robilant (1899-1977) – sceneggiatore italiano
 Olghina di Robilant (n. 1934) – giornalista italiana
 Alessandro Di Robilant (n. 1953) – regista e sceneggiatore italiano
 Andrea di Robilant (n. 1957) – giornalista italiano
 Mario Nicolis di Robilant (n. 1855) – militare e politico italiano

Pagine correlate 

 Nicolis di Robilant